Мазове () — один из семи районов провинции Центральный Машоналенд в Зимбабве. Административный центр района — город Мазове.

Расположен на высоте 1 217 метров над уровнем моря. Население составляет 198 966 человек.

Ссылки 
 Mazowe District

Районы Зимбабве